Dorcasominae é uma subfamília de coleóptero da família Cerambycidae.

Tribo
 Tribo Dorcasomini Lacordaire, 1868

Cerambycidae
Subfamílias de cerambicídeos